Со́нце — поняття, що може мати такі значення:

 Сонце — природне світило, зоря у Сонячній системі.
 Сонце — український розважальний телеканал.
 «Сонце» — фільм режисера Олександра Сокурова
 Сонце турмалінове — радіально-променисті зростки голчастих кристалів турмаліну.

Див. також 
 Блок безпартійних «Сонце» — політичний блок в Україні під час парламентських виборів 2006 р.
 Холодне Сонце — український рок-гурт
 Sun